

Робаково — село в гміні Стольно Хелмінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Робаково — село в гміні Люзіно Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Робаково — село в гміні Курник Познанського повіту Великопольського воєводства